Animanga foi uma revista criada em 1986, pioneira na publicação de mangás nos EUA.

Origem 

Em 1986, Paul Sudlow um fã de anime e mangá do Tennessee, EUA, iniciou a publicação de um apazine (fanzine sob a égide da Amateur press association) com o título "Anime & Manga APA". Mais tarde, o nome foi alterado para "Animanga", uma combinação bastante óbvia das duas palavras (Anime e Mangá) que desde então passou a ser usada por uma grande variedade de publicações e organizações.

A revista Animanga manteve a sua publicação durante catorze anos, através da mão de quatro diferentes editores, 54 publicações bi-mensais e, mais tarde, números trimestrais, constituídos por fan art, fan fiction, especulação, argumentos, esboços, obras em andamento, swaps de vídeo, etc.

Os seus autores variaram entre os dezessete anos de idade e os quarenta, entre veteranos e fãs, a maioria dos quais eram artistas de grande qualidade. Alguns membros iriam passar a dirigir filmes de animação ou desenvolveram carreiras de sucesso na banda desenhada ou na animação, outros membros deram origem a convenções de anime ou revistas do género.

O último número, teve a sua publicação no ano de 2001, no entanto o termo Animanga, generalizou-se para descrever todo o tipo de Mangá que tenha tido origem em um Anime.

Referências 

 Bibliografia

Ligações externas 
 
 

Dōjinshi
Revistas de anime e mangá
Revistas dos Estados Unidos
Fanzines sobre histórias em quadrinhos